Shigeru és un nom japonès.

I es pot referir a les següents persones:
 Shigeru Chiba, un seiyuu japonès
 Shigeru Izumiya, un actor i cantant
 Shigeru Miyamoto, un dissenyador de videojocs
 Shigeru Yoshida, un polític i diplomàtic japonès, antic Primer Ministre
 Shigeru Mizuki, expert en el yokai i creador de la popular saga de manga, Ge Ge Ge no Kitaro, i altres.
 Shigeru Kayano, un defensor i líder de la llengua i cultura ainu, el qual va ser un dels últims parlants.

Es pot referir als següents personatges ficticis:
 Shigeru Akagi, de AKAGI
 Shigeru Okido, el nom japonès de Gary Oak, un personatge de Pokémon (nomenat per en Shigeru Miyamoto)
 Otori Shigeru, el personatge Lian Hearn] de la trilogia popular Tales of the Otori.
 Kanmuri Shigeru, un personatge de Yakitate!! Japan
 Shigeru Aoba, un personatge de Neon Genesis Evangelion
 Shigeru Jou/Kamen Rider Stronger